Lupies (Lupiae, Λουπίαι) és una antiga ciutat de la Calàbria romana (Pulla) entre Brundusium i Hydruntum a uns 35 km de cadascuna. Era a uns 12 km de la costa però devia tenir algun port a la costa, ja que sovint s'esmenta com si fos ciutat costanera.

La llegenda recollida per Julius Capitolinus diu que fou fundada pel rei dels sal·lentins Malennius, fill de Dasumus. Ciutats del sal·lentins va passar als romans amb la resta de la regió i no fou mai teatre de cap esdeveniment destacat. Fou durant el domini roma un municipi de certa importància i el seu territori es deia "ager Lyppiensis". Probablement el nom es va deformar a Lycium del que va derivar el seu nom modern: Lecce, aparegut a l'edat mitjana.

Referències 

Ciutats romanes del sud d'Itàlia